teoria macierzy – gałąź matematyki zajmująca się studiowaniem macierzy,
 pierścień macierzy interpretowany jako algebra nad ciałem lub pierścieniem przemiennym.

en:Matrix algebra